Ibros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ibros (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Ibros (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar